Ейша Уърлд Арена е най-голямата концертна зала в Хонконг. Има площ от 10.880 квадратни метра, с максимален капацитет от 14 000 места. Намира се в непосредствена близост до летището в Хонконг. Домакинства много концерти, спортни събития и други форми на развлечение.

Концерти 
 (2001) Britney Spears - ...Baby One More Time Tour
 (2005) Oasis – Don't Believe the Truth Tour
 (2006) Coldplay – Twisted Logic Tour
 (2006) The Black Eyed Peas – Monkey Business Tour
 (2006) Westlife – Face to Face Tour
 (2007) Muse – Black Holes and Revelations Tour
 (2007) Christina Aguilera - Back to Basics Tour
 (2007) Gwen Stefani – The Sweet Escape Tour
 (2008) My Chemical Romance - The Black Parade World Tour
 (2008) Backstreet Boys - Unbreakable Tour
 (2008) Maroon 5 – It Won't Be Soon Before Long Tour
 (2008) Elton John – Rocket Man: Greatest Hits Live
 (2008) Alicia Keys – As I Am Tour
 (2008) Simple Plan – Live N Loud
 (2008) Kylie - X2008
 (2009) Coldplay – Viva la Vida Tour
 (2009) Sarah Brightman – The Symphony World Tour
 (2009) Super Junior – Super Show 2 Tour
 (2010) Green Day – 21st Century Breakdown World Tour
 (2010) Muse - The Resistance Tour
 (2010) Deep Purple – Rapture of the Deep tour
 (2010) Gorillaz – Escape to Plastic Beach Tour
 (2011) Taylor Swift - Speak Now World Tour
 (2011) Faye Wong – Faye Wong Tour
 (2011) Avril Lavigne – Black Star Tour
 (2011) Justin Bieber – My World Tour
 (2011) Linkin Park –  A Thousand Suns World Tour
 (2011) Red Hot Chili Peppers - I'm with You World Tour
 (2012) Simple Plan – Get Your Heart On Tour
 (2012) Girls' Generation – Girls' Generation Tour
 (2012) Evanescence – Evanescence Tour
 (2012) Westlife – Greatest Hits Tour 
 (2012) Lady Gaga - The Born This Way Ball Tour
 (2012) Jacky Cheung – Jacky Cheung 1/2 Century World tour
 (2012) Jason Mraz – Tour Is A Four Letter Word Tour
 (2012) The Stone Roses – Reunion Tour
 (2012) Snow Patrol – Fallen Empires Tour
 (2012) Maroon 5 – Hands All Over Tour
 (2012) LMFAO – Sorry for Party Rocking Tour
 (2012) Jennifer Lopez - Dance Again Tour
 (2013) Cirque du Soleil - Michael Jackson: The Immortal World Tour
 (2013) The Killers – Battle Born World Tour
 (2014) James Blunt – Moon Landing 2014 World Tour
 (2016) Madonna – Rebel Heart World Tour

Сгради и съоръжения в Хонконг
Спортни съоръжения в Китай
Култура на Хонконг
Спорт в Хонконг